Gora Vytjanutaja kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gora Vytjanutaja (1), 
 Gora Vytjanutaja (2), 

Robotskapade Antarktisförgreningar